La liste des haplogroupes des personnes historiquement connues est une liste d' haplogroupes de personnes historiques.

Les Haplogroupes peuvent être déterminés à partir des restes de personnages historiques, ou dérivés de tests d'ADN généalogique de personnes qui tracent leur ascendance directe maternelle ou paternelle à une figure historique remarquable. Certains personnages remarquables contemporains ont rendu public leurs résultats de tests dans le cadre de programmes d'information ou de documentaires sur ce sujet ; ils peuvent également être inclus dans cette liste.

Les résultats ADN indiquent une descendance directe de la mère alors que les résultats de Y-ADN indiquent une descendance paternelle directe, ce ne sont que deux des nombreuses lignes de descendance. Les scientifiques font des inférences de descendance comme des hypothèses qui pourraient être réfutées ou modifiées par des prochaines recherches.

Haplogroupes du Chromosome Y

Haplogroupe A (Y-ADN) 
 N!xau (1943-2003): Haplogroupe A (A-L985): Le A est le plus ancien de tous les haplogroupes du chromosome Y. Il est apparu en Afrique subsaharienne il y a plus de  si on inclut l'haplogroupe A00. Les populations modernes avec les pourcentages les plus élevés d'haplogroupe A sont les Bushmens Khoïsans et les Soudanais du sud.

Haplogroupe B (Y-ADN) 
 Chris Rock (1965-): Haplogroupe B2a1a1 (B-M218): est un humoriste, acteur, réalisateur et producteur américain.

Haplogroupe C (Y-ADN) 
 Nurhachi (1559-1626) : Haplogroupe C2b1a3a* (C-M401*, (xF5483))
 Gengis Khan (1162-1227) : Haplogroupe C2c1a1a1 (C-M407)

Haplogroupe D-FT75 (Y-ADN) 
 Salah ad-Din al-Bitar (1912-1980): Haplogroupe D-FT75 : est un homme politique syrien et un nationaliste arabe à l'origine avec Michel Aflak du parti Baas. Pendant leurs études à Paris au début des années 1930, Michel Aflaq et Bitar ont travaillé ensemble pour mettre au point une idéologie panarabe qui combine à la fois des aspects du nationalisme et du socialisme arabe. Al Bitar a été premier ministre de plusieurs gouvernements syriens, mais a dû fuir le pays en 1966 après la radicalisation du parti Baath et du nouveau gouvernement mis en place par les militaires, dont Salah Jedid. Il a vécu le reste de sa vie en Europe, et est resté actif politiquement, jusqu'à son assassinat le 21 juillet 1980.

Haplogroupe D (Y-ADN) 
 Takafumi Horie (1972-) : Haplogroupe D1b (D-M64.1) : est un homme d'affaires japonais condamné pour fraude.
 L'Empereur Higashiyama (1675-1710) appartenait à ADN-Y D1b1a2 (D-IMS-JST055457/CTS107), avec l’échantillon de la muqueuse buccale prélevé sur sa descendance filiale. Par conséquent, tous les hommes de la maison impériale du Japon et d'autres clans qui en sont eux-mêmes issus sont supposés appartenir à cet haplogroupe.
 Minamoto no Yoritomo (1147-1199) : Haplogroupe D1b1a2b1a1(D-Z1504, CTS8093) : le premier shogun du shogunat de Kamakura. Le clan de Minamoto appartiennent vraisemblablement au même haplogroup D1b1a2b1a1(D-Z1504, CTS8093).

Haplogroupe E (Y-ADN) 
 Albert Lincoln "Al" Roker II (1954-) : Haplogroupe E (E-M96)
 Nelson Mandela (1918-2013) : Haplogroupe E1b1a (E-V38) : Il appartenait aussi à Y haplogroupe E-V38 (également connu sous le nom de E1b1a) typique des peuples Bantous.
 Barack Obama (1961-) : Haplogroupe E1b1a (E-V38)
 Ramsès III : Haplogroupe E1b1a1a1 (E-CTS1847, DYS271/M2/SY81, M180/P88): En décembre 2012, une étude génétique menée par les chercheurs qui ont décodé l'ADN du roi Toutankhamon a révélé que Ramsès III, appartenait à l'haplogroupe E-M2, également appelé haplogroupe E1b1a1a1 (E-M2).
 Desmond Tutu (1931-) : Haplogroupe E1b1a1a1d1 (E-P277)
 Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) : Haplogroupe E1b1b1 (E-M35.1)
 Zinédine Zidane (1972- ) : Haplogroupe E1b1b1b1a1 (E-M183/Page33)
 Albert Einstein (1879-1955) : Haplogroupe E1b1b1b2 (E-Z830) : Il est présumé avoir appartenu à Y-chromosome y E-Z830 sur base des résultats d'un descendant patrilinéaire de Naphtali Hirsch Einstein, arrière-grand-père d'Albert Einstein. Environ 20 % des Juifs ashkénazes appartiennent à l'haplogroupe E1b1b1b2 (E-Z830).
  (1769-1821) : Haplogroupe E1b1b1b2a1 (E-M34).
 Michael Jordan: Haplogroupe E : célèbre basketteur de la NBA.
 Raphaël Onana : Haplogroupe E1b1a (E-M2) : Il fait partie du peuple d'origine africaine de l'Ouest, principalement au Cameroun.
Aabedel ban Asher ban Masliya: Haplogroupe E1b1b1a1 (E-M78): grand prêtre des Israélite-Samaritains.
Biridya: Haplogroupe E1b1b1b2a1 (E-M34): roi cananéen de Megiddo.
Franz Kafka: Haplogroupe E1b1b1b1a1 (E-M183/Page33): célèbre écrivain tchèque connu pour ses romans Le Procès et Le Château.

Haplogroupe G (Y-ADN) 
 La momie de glace Ötzi : Haplogroupe G-M201 : L'analyse de l'ADN de la momie Ötzi,  ans avant notre ère, trouvée à la frontière de l'Autriche et de l'Italie, a montré qu'il appartient au sous-groupe K1. Son ADN ne peut être classé dans aucune des trois branches modernes de ce sous-groupe (K1a, K1b ou K1c). Le nouveau sous-programme a été nommé K1ö pour Ötzi qui s'est avéré être Y-ADN haplogroup G-M201. Le terme réel utilisé était G2a4, mais la mutation L91 présumée a depuis reçu une nouvelle catégorie, G-M201.
 Le squelette attribué à Richard III, roi d'Angleterre, révèle qu'il appartenait à l'haplogroupe G2 et probablement G2a3.
 Joseph Staline : Un test génétique sur son petit-fils Alexandre Bourdonski (le fils de son fils Vassili), montre que l'haplogroupe du père des peuples était G2a1a.
 Larry Bird: Haplogroupe G-Z6748 : célèbre basketteur de la NBA.

Haplogroupe I (Y-ADN) 
 Homme de Loschbour : Haplogroupe I-M423 : squelette datant du Néolithique, découvert en 1935 au Mullerthal, dans la commune de Heffingen, au Grand-Duché de Luxembourg.
 Famille Grimaldi : Haplogroupe I1 : la famille Grimaldi originelle, qui inclut les seigneurs puis les Princes de Monaco jusqu'à Louis II de Monaco, appartenait à une branche scandinave de l’haplogroupe I1a1.
 Emanuel Swedenborg : scientifique, théologien et philosophe suédois du  siècle, appartient à l'haplogroupe I1-BY229, typique de Scandinavie
 Novak Djokovic : Haplogroupe I2 : le célèbre joueur de tennis serbe, appartient à l'haplogroupe I2, rien de plus logique, car il est le plus courant chez les serbes 43 %, les croates 40% et les bosniens 55%.
 Nikola Tesla : Haplogroupe I2a-Din-S : le scientifique d'origine serbe lui aussi, qui immigra aux États-Unis pour devenir célèbre à la suite de ses nombreuses découvertes.
 Martin Luther : Haplogroupe I2a-Din-S : son haplogroupe est un haplogroupe davantage présent dans les Balkans aujourd'hui.
 Davy Crockett, né David Stern Crockett : Haplogroupe I2A-М223 Z76 : le célèbre héros américain.

Haplogroupe J (Y-ADN) 
 Ben Affleck : Haplogroupe J2a1d : acteur natif de Californie.
 Robert Parrish : Haplogroupe J2 : acteur natif de Géorgie.
 Harry Snyder : Haplogroupe J2a1 : fondateur de In-N-Out Burger.
 Dustin Hoffman : Haplogroupe J1-Z18271 : appartenait au haplogroupe J1-Z18271 (en aval de ZS227), ce qui correspond à la lignée du 
 Fath Ali Shah Qajar : Haplogroupe J-M267 : le second empereur Shah de la dynastie Qajar d'Iran appartenait au Haplogroup J-M267 avec DYS388=13 d'après le test des descendants de plusieurs de ses fils.
 Léon II d'Arménie et Léon III d'Arménie : Haplogroupe J1-Z1842 : La plupart des Arméniens ont un haplogroupe comme celui de Léon II mort en 1219.
 La Famille Rothschild : Haplogroupe J2a1-L210-M67) : Cette famille appartient à l'haplogroupe J2a1-L210 sous-cladé de M67-Y15238 sur la base des résultats pour le patronyme Rothschild.
 Nassim Nicholas Taleb : Haplogroupe J2b : professeur libano-américain d'ingénierie du risque à l'Institut polytechnique de l'université de New-York.
 Bessarion Gougouchvili : Haplogroupe J2a : homme politique géorgien et ancien premier ministre de la Géorgie.
 Daniel Perrin, dit le Huguenot : Haplogroupe J2a1h : colon protestant d'origine française, ayant été l'un des premiers Européens à avoir habité Staten Island de façon permanente.
 Adam Sandler : Haplogroupe J2a1-L26 : Adam Richard Sandler est le fils de Stanley Sandler, ingénieur électricien, descendant d'immigrants juifs de Russie.
 Khabib Nurmagomedov : Haplogroupe J2 : Champion Ultimate Fighting Championship en Poids légers.
 Djokhar Doudaïev : Haplogroupe J-Z7671 : général de l'armée de l'air soviétique et leader Tchétchène, Premier Président de la République tchétchène d'Itchkérie, un État dissident dans le Caucase du Nord. Son fils a été testé positif pour J2a1-M67 et appartient au clade Z7671.
 Culture de Kyjatice : Haplogroupe J-Y17946 : Un squelette d'un jeune homme a été trouvé de la période de l'âge du bronze tardif en Slovaquie du sud. Il est haplogroupé J-Y17946.
 Culture de Lengyel : Haplogroupe J2a1: Haplogroupe trouvé sur des squelettes d'hommes préhistoriques datant du Néolithique.
 Culture de Maïkop : Haplogroupe J2: Haplogroupe trouvé sur des squelettes d'hommes préhistoriques datant du Néolithique.
 Culture de Sopot : Haplogroupe J2a1b: Haplogroupe trouvé sur des squelettes d'hommes préhistoriques datant du Néolithique.
 Culture kouro-araxe : Haplogroupe J-Z7671: Haplogroupe trouvé sur des squelettes d'hommes datant de l'âge du Bronze entre environ 3 400 et 2 000 ans av. J.-C.
 Hernán Crespo : Haplogroupe J2: footballeur professionnel et champion d'Italie en 2007, 2008 et 2009 avec l'Inter Milan.
 Robert Pirès : Haplogroupe J2 : footballeur professionnel et vainqueur de la Coupe du monde en 1998.
 Robert Hossein : Haplogroupe J2 : acteur et réalisteur français.
 André Hossein : Haplogroupe J2 : compositeur français et père de Robert Hossein.
 John Curtin : Haplogroupe J2a1-F3133 : quatorzième premier ministre d'Australie, de 1941 à 1945.
 Hugh Montgomerie (1er comte d'Eglinton) : Haplogroupe J2a1-L26: pair écossais.
 Frédéric Engelhorn : Haplogroupe J2a : fondateur de la BASF.
 Les Francs de Borgharen : Haplogroupe J2a et J2b : Selon une étude génétique menée sur des squelettes francs dans le cimetière de Borgharen, deux squelettes mâles appartiennent aux haplogroupes J2a1 et J2b. Dû au fait que des artefacts pannoniens ont été retrouvés dans les tombes de Borgharen, certains généticiens ont proposé un lien entre les Francs de Borgharen et les Pannoniens de la culture de Kyjatice, ces derniers appartenant eux aussi à l'haplogroupe J2a et étant proche des squelettes français autosomiquement.
 Robert Garnier : Haplogroupe J-Z7671 : poète et dramaturge français, auteur du livre Les Juives.
 Louis Gasnier : Haplogroupe J-BY226242 : Cinéaste français.
 Jean-Louis Mandel : Haplogroupe J2a1-PF4888: généticien français.
 André Agassi : Haplogroupe J : joueur professionnel de Tennis.

Haplogroupe R1b (Y-ADN) 
 Rois capétiens : Haplogroupe R1b-U106 : Les monarques de la maison capétienne de Bourbon dont Louis XIV de France et ses descendants, Louis-Philippe, roi des Français, descendant de Louis XIII, et Philippe V d'Espagne appartenaient à l'haplogroupe Y R1b-U106.
 Che Guevara : Haplogroupe R1b-L21 : D'après l'analyse médico-légale des ossements de Che Guevara (1928-1967), l’haplogroupe de ce révolutionnaire marxiste est R1b-L21.
 Abraham Lincoln : Haplogroupe R1b-S20376 : Ce  Président des États-Unis, semble avoir appartenu à R1b-S20376. L'ADN de Lincoln a été testé avec plusieurs de ses descendants de Samuel « le tisserand » Lincoln, qui était l'arrière-arrière-arrière-grand-père du président, et ils partagent tous le même haplotype.
 Charles Darwin : appartiendrait à l'Haplogroupe R1b d'après un test sur son arrière-arrière petit-fils.
 Une société privée de génomique en Suisse dit avoir reconstitué le profil ADN de Toutankhamon et que celui-ci appartiendrait à l'haplogroupe R-M269, auquel appartiennent aujourd’hui plus de 50 % des hommes d'Europe occidentale. Néanmoins, Carsten Pusch, généticien à l'université allemande de Tübingen, membre de l'équipe qui a analysé l'ADN du pharaon à partir d'échantillons prélevés sur sa mère et sur ceux de membres de sa famille, a déclaré que les affirmations d'iGENEA étaient « tout à fait impossibles ». Pusch et ses collègues ont publié une partie de leurs résultats, mais pas l'ADN du chromosome Y, dans Journal of the American Medical Association (JAMA) en 2010.

Haplogroupe T (Y-ADN) 
 Thomas Jefferson : Haplogroupe T : L'haplogroupe du  président américain est le T.

Haplogroupes de l'ADN mitochondrial

Haplogroupe L0 (ADNmt) 
 Nelson Mandela : Haplogroupe L0d : ancien président de l'Afrique du Sud, appartenait à l'haplogroupe L0d (anciennement L1d), un sous-groupe de Haplogroup L0.

Haplogroupe L1 (ADNmt) 
 Chris Tucker : Haplogroupe L1 + L2a : Chris Tucker a fait la demande au laboratoire Family Tree DNA, il est descendant d'esclaves importés du Cameroun et d'Angola.

Haplogroupe L2 (ADNmt) 
 Spike Lee : Haplogroupe L2a : Spike Lee a fait la recherche ADN de ses origines, il est le descendant d'esclaves importés du Cameroun.
 Amel Bent : Haplogroupe L2: Chanteuse et actrice française d'origine algérienne et marocaine.

Haplogroupe A (ADNmt) 
 La Momie Juanita : Haplogroupe A

Haplogroupe K (ADNmt) 
 Meryl Streep : Haplogroupe K1b2b: actrice américaine de théâtre, de télévision et de cinéma.

Haplogroupe H (ADNmt) 
 Alix de Hesse-Darmstadt et Philip Mountbatten : Haplogroupe H: Le duc d'Édimbourg, a été testé pour confirmer l'identité du squelette considéré comme sa grande tante, l'impératrice Alexandra de Russie, et a été identifié comme appartenant à l'haplogroupe H.
 Sven II de Danemark : Haplogroupe H5a1 : Afin de vérifier si le corps d'une femme ensevelie près de la tombe de Sweyn II du Danemark dans la cathédrale de Roskilde est celui de sa mère Estrid, l'ADN de la pulpe de dents de chacun des deux corps a été extrait et analysé. Le roi a été assigné à l'haplogroupe H et la femme a été affectée à l'haplogroupe H5a. Sur la base de l'observation de deux différences de séquence HVR1, il a été conclu qu'il est hautement improbable que la femme soit la mère du roi.
 La Reine Victoria d'Angleterre : Haplogroupe H (16111T, H16357C, H263G, H315.1C): L'identité de l'impératrice Alexandra de Russie a été confirmée en faisant correspondre son ADN avec celle de son grand-neveu, le prince Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg. Leur ancêtre maternel commun, la princesse Alice du Royaume-Uni, et sa mère, la reine Victoria, doivent donc avoir partagé cet haplotype. Les généalogies montrent que Charles II d'Angleterre avait la même ancêtre matrilinéaire que la reine Victoria, à savoir Anne de Bohême et la Hongrie et sont tous descendants en ligne maternelle de Jeanne Manuel de Villena (1339-1381).
 Gunnor de Normandie : Haplogroupe H5 : Elle était la femme du duc de Normandie Richard I. Elle joue un rôle politique important en Normandie, notamment après la mort de son époux en 996.

Haplogroupe V (ADNmt) 
 Benjamin Franklin : Haplogroupe V : Doras Folger, l'une des six sœurs de la mère de Benjamin Franklin, a transmis son ADN à sa  arrière-petite fille, Charlène Chambers King, montrant ainsi que Franklin appartenait à l'haplogroupe mitochondrial V, une origine européenne du nord.

Haplogroupe J (ADNmt) 
 Mariana et Ximena Navarrete : Haplogroupe J
 les descendants mâles de la maison d'York : Haplogroupe J : L'haplotype mitochondrial de Édouard IV d'Angleterre et de son frère Richard III d'Angleterre, tous deux fils de Cécile Neville, duchesse d'York a été déduit par celui de deux descendants en lignée matrilinèaire d'Anne d'York, duchesse d'Exeter, leur sœur ainée. Joe Ibsen et Wendy Duldig partagent l'haplogroupe mitochondrial J1c2c avec le squelette attribué à Richard III.

Haplogroupe T (ADNmt) 
 Nicolas II : Haplogroupe T : L'haplogroupe du dernier empereur de Russie est le T.

Notes et références

Liens internes 
 Haplogroupes Y-ADN par groupes ethniques
 Haplogroupes chromosome Y par populations

Liens externes 
 Evidence of the Past: A Map and Status of U.S. Ancient Remains
 Royal DNA of Europe
 List of ancient DNA
 List of haplogroups of famous Japanese people
 
 .

Génétique des populations